Циков — фамилия (женская форма — ) и топоним.

Известные носители 
 Циков, Валентин Сергеевич (род. 1923) — советский и украинский учёный-агроном, специалист в области растениеводства, степного земледелия и выведения новых сортов кукурузы. Академик ВАСХНИЛ (1991), иностранный член Российской академии сельскохозяйственных наук и иностранный член Российской академии наук (2014).

Топоним

Украина 
 Львовская область
 Циков — село в Золочевском районе.
 Циков — село в Яворовском районе.